Березницкий — фамилия. Известные носители:
 Березницкий, Игорь Николаевич (род. 1971) — советский и российский дзюдоист.
 Березницкий, Евгений Николаевич (1909—1941) — советский прозаик и поэт, переводчик, журналист.
 Березницкий, Филипп Аввакумович (1904—1996) — советский промышленный деятель.
 Березницкий, Яков Соломонович (род. 1947) — советский хирург. Заслуженный деятель науки и техники Украины

Примечания